Ива́н Масло́вский:
 Масловский, Иван Аверкович (1915—2000) — председатель колхоза «Советская Украина», Герой Социалистического Труда (1965).
 .